Кан Јунис () је град и велики избеглички камп у Појасу Газе. Број становника се процењује на око 200.000. Избеглички камп је основан 1948. године од стране Уједињених нација, а у 2002. у њему је било регистровано 60.662 избеглице. 3. новембра 1956. у кампу се догодио масакр у којем су израелске трупе убиле 275 цивила и 8 радника Уједињених нација. Град представља велико упориште групе Хамас, па је из тог разлога честа мета израелске војске.

Спољашње везе 

Градови у Палестини